

Оррвілл — місто, штат Алабама
 Оррвілл — місто, штат Огайо

Див. також 
 Орвіль